Sunne landskommun kan syfta på:
Sunne landskommun, Jämtlands län (1863-1951)
Sunne landskommun, Värmlands län (1863-1951)